Nelson Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Nelson Township (Arkansas)
 Nelson Township (Illinois)
 Nelson Township (Kansas)
 Nelson Township (Michigan)
 Nelson Township (Minnesota)
 Nelson Township (North Dakota)
 Nelson Township (Ohio)
 Nelson Township (Pennsylvania)